Turniej olimpijski w piłce siatkowej mężczyzn podczas XXVII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Sydney był dziesiątą edycją w historii halowej odmiany tej dyscypliny sportu. Turniej olimpijski rozegrano w dniach od 17 września do 1 października 2000 roku.

W turnieju startowało 12 reprezentacji. Reprezentacje podzielono na dwie sześciodrużynowe grupy, w których zespoły rozegrały ze sobą po jednym spotkaniu. Po cztery najlepsze drużyny z każdej grupy awansowały do ćwierćfinałów, po których rozegrano półfinały, finał i mecz o 3. miejsce. Drużyny, które przegrały ćwierćfinały, rozegrały mecze o miejsca 5-8. Nie rozgrywano spotkań o miejsca 9-12.

Po raz pierwszy w igrzyskach wprowadzono zawodnika libero, zastosowano w całości Railly Point System (każda akcja kończyła się zdobyciem punktu), a set kończył się po zdobyciu 25 punktów.

Złoty medal igrzysk olimpijskich zdobyła reprezentacja Jugosławii, która pokonała w finale reprezentację Rosji 3:0.

Drużyny uczestniczące 
Awans do turnieju olimpijskiego uzyskali: organizator, trzy najlepsze drużyny Pucharu Świata, zwycięzcy kwalifikacyjnych turniejów kontynentalnych oraz trzech tzw. Światowych Turniejów Kwalifikacyjnych.

Hale sportowe 
 Sydney Entertainment Centre (Sydney)
 The Dome and Exhibition Complex (Sydney)

Podział na grupy

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Wyniki spotkań

Grupa B 
Tabela

Wyniki spotkań

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1-8

Mecze o miejsca 5-8

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne

Składy drużyn

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Piłka siatkowa na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2000